VZ VermögensZentrum est un prestataire financier suisse dont le siège est à Zurich. C’est une filiale du groupe VZ Holding et ses succursales sont implantées à Aarau, Affoltern am Albis, Baden, Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, Horgen, Kreuzlingen, Lausanne, Lenzburg, Liestal, Lucerne, Lugano, Meilen, Neuchâtel, Rapperswil, Rheinfelden, Schaffhouse, Soleure, St. Gall, Sursee, Thoune, Uster, Winterthour et Zoug.

Pour l’ensemble de l’année 2020, le bénéfice s’élevait à 328,7 millions de francs suisses. VZ gérait 31,45 milliards de francs suisses d'actifs de sa clientèle au .

VZ VermögensZentrum GmbH est la filiale allemande avec siège social à Munich. En Allemagne, VZ possède des succursales à Düsseldorf, Francfort et Nuremberg et compte une quarantaine d’employés. VZ VermögensZentrum GmbH est membre de l’association indépendante des gérants de fortune (VUV).

Modèle d’entreprise 

VZ fait valoir à son indépendance. Contrairement à d’autres prestataires de services financiers connus, le client paye pour les prestations de conseil, au lieu d’être financé par des commissions comme le font les banques ou les assurances. Lorsque des commissions, des courtages et des rétrocessions sont dues, ces derniers sont présentés de manière transparente. En comparaison des autres banques, VZ n’octroie aucun crédit et ne possède pas de produits financiers propres.

La société a été fondée en 1993 par Matthias Reinhart et Max Bolanz sous le nom de VZ VersicherungsZentrum SA. L’objectif était d’apporter de la transparence aux domaines bancaires et des assurances au moyen de comparatifs prix/prestations. Son activité consistait tout d’abord à jouer un rôle d’intermédiaire pour les contrats d’assurance.

Prestations pour les particuliers 

L’activité principale est la planification de la retraite à partir de 50 ans ainsi que la gestion de fortune des personnes privées avant et après le départ à la retraite. Pour les clients existants, la planification de la succession ainsi que l’exécution testamentaire sont proposés. De plus, VZ en Suisse offre des prestations de conseil dans le domaine des placements financiers, des hypothèques, de la vente immobilière et des impôts.

Prestations pour les entreprises et les institutions 

En Suisse, VZ propose des prestations de conseil sur les assurances de personne et pour les entreprises, sur la prévoyance professionnelle des cadres, sur la succession et la vente d’entreprise. De plus, VZ soutient les caisses de pension et les fondations en gestion de fortune.

En Allemagne, VZ conseille les fondations lors de leur création et dans la gestion de leur fortune, et les entreprises dans la prévoyance vieillesse de leurs employés.

Clientèle cible 

Les prestations de VZ sont destinées à deux groupes de clientèle distincts. Les prestations pour particuliers s’adressent avant tout aux personnes seules ou aux couples de 50 ans et plus. Les prestations pour les entreprises et les institutions concernent quant à elles les entreprises de plus de 20 collaborateurs ainsi que les conseils de fondation et les caisses de pension.

Indépendance 

L’une des recettes du succès de VZ VermögensZentrum réside dans son indépendance.

VZ VermögensZentrum ne commercialise pas ses propres produits et n’agit pas en tant qu’intermédiaire. Contrairement à d’autres prestataires financiers, le conseil est transparent et financé par les honoraires versés par les clients. Il n’y a donc aucun conflit d’intérêt.

Distinctions 

En 2018, VZ s’est vue décerner le label «Leader de longue date en matière de qualité» par le magazine économique «Bilanz».

Ces dernières années, VZ figurait déjà parmi les lauréats du classement «Private Banking». En 2017, 2016 et 2015, VZ a occupé la  place dans la catégorie «banques nationales».

Livres publiés par VZ 

 Roland Bron, Olivier Segessemann : Impôts - mode d'emploi, VZ VermögensZentrum, Zurich 2018 
 Roland Bron, Gilles Huguenin : Hypothèques - mode d'emploi, VZ VermögensZentrum, Zurich 2018 
 Roland Bron : Retraite - mode d'emploi, VZ VermögensZentrum, Zurich 2016 
 Roland Bron : Successions et donations - mode d'emploi, VZ VermögensZentrum, Zurich 2016

Liens externes 
 Site Internet de VZ VermögensZentrum SA (Suisse)
 Site Internet de VZ VermögensZentrum GmbH (Allemagne)
 Site de VZ HypothekenZentrum SA
 VZ Portail financier
 Site Internet de Früh & Partner Gestion de fortune SA

Notes et références 

Association ou organisme du secteur financier